Aumont kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Aumont-Aubrac, kommun i departementet Lozère, 
 Aumont, Somme, kommun i departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Aumont, Jura, kommun i departementet Jura i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Aumont-en-Halatte, kommun i departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Isle-Aumont – kommun i departementet Aube
 La Neuville-d'Aumont – kommun i departementet Oise
 Les Bordes-Aumont – kommun i departementet Aube
 Villequier-Aumont – kommun i departementet Aisne

Schweiz 

 Aumont, Fribourg, ort i kantonen, Fribourg